Панков () — район Берліна.

Панков — російське прізвище.

Відомі носії:
 Панков Андрій Вікторович (*1974) — український політик, Краматорський міський голова.
 Панков Василь Миколайович (*1968) — білоруський хокеїст, правий/центральний нападник. Головний тренер жіночого ХК «Пантера».
 Панков Володимир Михайлович (*1946) — радянський, український кінооператор.
 Панков Ігор Іванович (*1933) — машинобудівельник, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.
 Панков Лев Миколайович (1991—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Панков Микола Олександрович (*1895) — циганський поет і перекладач.
 Панков Олександр Сергійович (*1991) — російський хокеїст, нападник.
 Панков Рудольф Миколайович (*1937) — радянський і російський актор кіно та дубляжу.

 Панкова Мілла Аврамівна (*1946) — український режисер з монтажу.
 Панкова Тетяна Петрівна (1917—2011) — радянська і російська актриса театру та кіно.

Російські прізвища